L'expression crash course se traduit en français par cours intensif ou cours accéléré. Il s'agit d'un cours qui vise les mêmes résultats d'apprentissage que le cours normal, mais sur une plus courte période.  

Crash Course peut désigner :
 Crash Course, une chaîne éducative sur YouTube ;
 Crash Course (en français, Auto-école en folie), un téléfilm américain pour adolescents de 1988 réalisé par Oz Scott.

Référence

Voir aussi 
 Crash Course in Science, un groupe de post-punk américain, originaire de Philadelphie